Das Abierto GNP Seguros 2023 war ein Damen-Tennisturnier in Monterrey. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 27. bis 5. März 2023 statt.

Titelverteidigerinnen waren Leylah Fernandez im Einzel sowie die Paarung Catherine Harrison/Sabrina Santamaria im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto GNP Seguros 2023 fand vom 25. bis 26. März 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Monterrey